Jméno Kundratice nese více obcí:
 Kundratice (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Kundratice (Vysoká Pec) – zaniklá vesnice v okrese Chomutov
 Kundratice (tvrz) – zaniklá tvrz v této vesnici

…nebo částí obcí:
 Kundratice (Hartmanice) – část města Hartmanice v okrese Klatovy
 Kundratice (Hlinná) – část obce Hlinná v okrese Litoměřice
 Kundratice (Košťálov) – část obce Košťálov v okrese Semily
 Kundratice (Přimda) – část obce Přimda v okrese Tachov
 Kundratice (Rozsochy) – část obce Rozsochy v okrese Žďár nad Sázavou
 Kundratice (Sviny) – část obce Sviny v okrese Tábor
 Kundratice (Žiželice) – část obce Žiželice v okrese Kolín
 Lázně Kundratice – část obce Osečná v okrese Liberec

Název je odvozen od jména Konrád a vyskytuje se například i v obcích Kondratice či Kunratice.

Externí odkazy